Der Audi Q7 ist ein Sport Utility Vehicle (SUV) des Fahrzeugherstellers Audi. 2005 war er das erste SUV von Audi; später folgten Audi Q5 (2008), Audi Q3 (2011), Audi Q2 (2016) und Audi Q8 (2018). Produziert wird der Q7 von Volkswagen Slovakia in Bratislava. Hier werden auch der Audi Q8, VW Touareg und (seit 2017) Porsche Cayenne hergestellt. Ausnahme ist der batterie-elektrische Audi Q8 e-tron, der in Brüssel endmontiert wird.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2005 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 115.812 Audi Q7 neu zugelassen worden. Mit 12.484 Einheiten war 2007 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Q7
Sport Utility Vehicle
Kombi